Arnolfo III di Fiandra
Arnolfo di Valenciennes